Verbetering (Groningen), een voormalig waterschap bij Groningen
Verbetering (Nieuwe Pekela), een voormalig waterschap bij Nieuwe Pekela
Verbetering (Veendam), een voormalig waterschap bij Veendam